Федера́ция воднолыжного спорта Росси́и (ФВЛС) — общероссийская общественная организация, спортивная федерация России была создана в 1991 году. Она является правопреемником Всесоюзной Федерации воднолыжного спорта (ВФВС), созданной, в 1964 году при непосредственном участии Юрия Гагарина и завершившей свое существование с распадом СССР в 1991 году. С 1992 года Федерация является членом Международной федерации водных лыж и вейкборда — International Waterski & Wakeboard Federation (IWWF).

Официальные документы 
1. Общероссийская общественная организация «Федерация воднолыжного спорта России».< аккредитована Министерством спорта Российской Федерации до 29 марта 2020 года (Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 февраля 2016 г. № 166).
2. Вид спорта — «воднолыжный спорт» включен во Всероссийский реестр видов спорта. Код вида спорта — 0640001511Я
3. Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 740 от 15.07.15 утвержден Федеральный стандарт вида спорта «воднолыжный спорт».
4. Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 130 от 19.02.19 утверждена программа развития вида спорта «воднолыжный спорт»
5. Приказом Министерства спорта Российской Федерации утверждена Единая всероссийская спортивная классификация ЕВСК (нормы и требования по присвоению разрядов).
6. Приказом Министерства спорта Российской Федерации утверждены «Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта „воднолыжный спорт“».
7. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «воднолыжный спорт», утвержденными приказом N114 от 06.03.2014 Министерства спорта Российской Федерации.

Общая информация 
Федерация воднолыжного спорта России является общероссийской общественной организацией, созданной с целью популяризации и развития воднолыжного спорта и вейкборда, объединяющей, на добровольных началах, спортсменов, тренеров, любителей и ветеранов воднолыжного спорта и вейкборда. На сегодняшний день в состав Федерации входят представители 29 регионов России.

Структурными отделениями ФВЛС России являются региональные отделения и региональные федерации в субъектах Российской Федерации. Из перечисленных выше 29 регионов самыми передовыми в развитии воднолыжного спорта являются региональные федерации г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Казани, Ярославской , Саратовской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Свердловской областей. Девять отделений воднолыжного спорта работают в учреждениях спортивной подготовки (спортивных школах) в 7 субъектах Российской Федерации. В Москве действует две школы: ГБУ "ЦОП «Крылатское» Москомспорта (спорт высших достижений) и Школа № 26 Москомспорта (школа олимпийского резерва).

По данным за 2017 год в учреждениях спортивной подготовки воднолыжным спортом занимается 618 спортсменов, работает 35 тренеров. Воднолыжным спортом увлечены более 120 тысяч любителей. Эти данные представлены на основании отчета формы № 5-ФК федерального статистического наблюдения по состоянию на 31.12.2017 г.

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Министерства спорта России в Российской Федерации ежегодно проводятся следующие соревнования:

В Чемпионатах, Кубке, Первенствах России по водным лыжам и вейкборду ежегодно в общей сложности принимает участие от 250 до 300 спортсменов, более чем из 11 субъектов РФ. Доля воднолыжников в общем числе участников составляет 120—130 человек.

С 1978 года сборная команда СССР, а с 1991 года — сборная команда России ежегодно принимают участие в международных соревнованиях по воднолыжному спорту: Чемпионатах мира, Чемпионатах Европы, Первенствах мира, Первенствах Европы. За эти годы советскими и российскими воднолыжниками завоёвано более 33 золотых, 45 серебряных и 41 бронзовых медалей, 4 раза сборная команда СССР становилась чемпионом Европы в командном зачёте, стала победителем Кубка Европы в 1990 году. Советскими и российскими воднолыжниками было установлено свыше 20 рекордов Европы и 5 рекородов Мира.

Федерация воднолыжного спорта России имеет опыт проведения таких крупных соревнований, как Чемпионат Европы по водным лыжам за катером, который проходил в 2000 году на Гребном канале «Крылатское», Чемпионат Мира по воднолыжному спорту, который проходил в 2011 году в подмосковной Дубне, этапы Кубка Мира по воднолыжному спорту, которые проходили в 1998 году в Москве, а с 2004 по 2009 в подмосковной Дубне.

В последние годы медальную копилку России пополняют следующие спортсмены:
Рянзин Владимр Юрьевич (ЗМС) — Чемпион Европы за катеров 2015, 2016, серебряный призер Чемпионата Европы за катером 2011, 2014, 2017, бронзовый призер Чемпионата мира за электротягой 2014, победитель 1-х Всемирных Пляжных Игр 2019
Морозов Игорь Андреевич (ЗМС) — Чемпион Европы 2014, 2017, 2018, 2019, серебряный призер Чемпионата Европы 2013, бронзовый призер Чемпионата Европы 2009, бронзовый призер Всемирных Игр 2013, призер этапов Кубка Мира.
Чуракова Татьяна Вячеславовна (ЗМС) — бронзовая призерка Чемпионата Европы 2009, 2019 за катером, Чемпионака мира 2012 за электротягой, серебряный призер Чемпионата мира 2008 за электротягой, бронзовый призер Чемпионата мира за электротягой 2010, 2014
Шевкунова Алиса (МСМК) — бронзовая призерка Чемпионата Европы за катером 2015, 2017

Описание дисциплин в воднолыжном спорте и вейкборде 
Дисциплины воднолыжного спорта на открытой воде — многоборье, слалом, фигурное катание, прыжки с трамплина, отдельным видом является вейкборд; кроме того, существует фигурное катание в бассейне. Соревнования по всем дисциплинам на открытой воде проводятся как с использованием катера, так и с использованием канатно-буксировочной дороги на электротяге.

Слалом за катером, слалом за электротягой Участник, буксируемый катером, или электротягой должен войти во входные ворота дистанции, последовательно обойти 6 буев и выйти через выходные ворота. После разворота катера, спортсмен проходит эту же дистанция в обратном направлении, со скоростью увеличенной на 3 км/ч., а при достижении максимальной скорости, укорачивается буксировочный трос на 1 ступень. Побеждает спортсмен, обогнувший максимальное количество буев на максимально коротком буксировочном тросе.

Фигурное катание за катером, фигурное катание за электротягой Задача спортсмена, буксируемого катером или электро-буксировочным устройством — сделать максимальное количество фигур за 2 заезда по 20 секунд. Судьи оценивают качество, чистоту исполнения и считают очки фигур.

Прыжки с трамплина за катером, прыжки с трамплина за электротягой Технически-сложная, очень зрелищная дисциплина, привлекает большое количество спортсменов и зрителей, открывает для них возможность увлекательных соревнований. Спортсмен имеет три попытки для совершения прыжка с трамплина. Судьи измеряют дальность прыжка.

Многоборье за катером, многоборье за электротягой Результат участника определяют суммой очков, полученных участником в каждом из трех вышеперечисленных видов многоборья.

Вейкборд за катером катером, вейкборд за электротягой — экстремальная дисциплина, сочетающая в себе элементы слалома, акробатику и прыжки.
Соревнования по вейкборду по инициативе ФВЛСР начали проводиться с 1998 года. Это позволило привлечь в воднолыжный спорт большое количество спортсменов и любителей открыть для них возможность увлекательных соревнований. Участник соревнований за 2 заезда выполняет трюки различной сложности. Судьи оценивают сложность, качество и чистоту выполнения.

Фигурное катание в бассейне дисциплина воднолыжного спорта, из проводимых в бассейне. Задача спортсмена, буксируемого электро-буксировочным устройством — сделать максимальное количество фигур за 6 заездов. Оцениваются точность и чистота исполнения фигур, считаются очки за каждую, засчитанную судьями, фигуру.
Является очень важной дисциплиной для развития воднолыжного спорта, подготовки детей, подростков и молодежи из отделений по воднолыжному спорту в детско-юношеских спортивных школах субъектов Российской Федерации, в зимний период.

Организационная структура федерации 
- Чернов Алексей Владимирович — Президент Федерации
Губаренко Ольга Леонидовна (ЗМС) — Главный тренер спортивной сборной команды
Якутина Галина Михайловна (МСМК) — Начальник спортивной сборной команды
Горюнов Василий Евгеньевич (ЗТР) — Тренерский совет
Трушечкина Е. В. (МС) — Судейская коллегия
Волохова Наталья Леонидовна (ЗМС) — Международная комиссия
Губаренко Леонид Алексеевич (МК)- Спортивно-техническая комиссия
Громов Илья Валерьевич, Назаров Р. — Комиссия по вейкборду

Примечания

Ссылки 
 Федерация воднолыжного спорта России (ФВЛС)
 Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России
 информация о Федерации воднолыжного спорта России, опубликовано: интернет-издание "Открытая платформа «Спортивная Россия»
 информация о водных лыжах, опубликовано: Современный музей спорта, совместно с Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС России)

Водные лыжи в России
Спортивные федерации России